«Takapoto» puede referirse a:

 Takapoto, atolón que forma parte de las Islas del Rey Jorge, de las Islas Tuamotu-Gambier, de la Polinesia Francesa.
 Takapoto, comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.